Wheeler kan syfta på:

 Wheeler (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Wheeler (musikgrupp) – svensk musikgrupp från Göteborg
 Wheeler–DeWitts ekvation – en ekvation som syftar till att kombinera allmän relativitet och kvantteori

Geografi

Antarktis 

 Cape Wheeler, udde,

USA 

 Wheeler, Illinois – ort, Illinois, Jasper County, 
 Wheeler, Indiana – ort, Indiana, Porter County, 
 Wheeler, Wisconsin – ort, Wisconsin, Dunn County, 
 Wheeler, Texas – countyhuvudort, Wheeler County, 
 Wheeler, Oregon – ort, Oregon, Tillamook County, 
 Wheeler, New York

Se även
Wheeler County – flera